Questa è una lista dei personaggi secondari della serie di videogiochi di Wario. La lista comprende sia la serie di Wario Land che quella di WarioWare.

Serie di Wario Land

Wario 

 fu creato come antagonista di Mario e apparve per la prima volta nel videogioco a piattaforme del 1992, Super Mario Land 2: 6 Golden Coins, come antagonista principale e boss finale. Da allora Wario si è evoluto in protagonista e antieroe di una serie di videogiochi incentrata su di lui, ricca di titoli per console casalinghe e portatili. Il doppiatore Charles Martinet gli presta la voce.

Capitan Melassa 

 (in inglese Captain Maple Syrup) è una piratessa, capitano dei Black Sugar Pirates. Essendo molto avida, è rivale dell'avidissimo Wario. La sua base operativa è la Kitchen Island, e la sua nave pirata è chiamata SS Tea cup. Apparve per la prima volta in Wario Land: Super Mario Land 3, e riapparve nel seguito Wario Land II e in Wario Land: The Shake Dimension, abbandonando il ruolo di antagonista di quest'ultimo.

Nel suo debutto in Super Mario Land 3: Wario Land, il protagonista, Wario, dopo aver subito una sconfitta da Mario e aver perso il suo castello, si avventura alla ricerca di nuovi tesori. Il tesoro in questione è una gigantesca statua d'oro della Principessa Peach, che lui ha intenzione di rivendere a Mario in cambio di un'enorme cifra di denaro. Wario viene a sapere dei Brown Sugar Pirates, che hanno rubato migliaia di tesori da differenti paesi nel passato, e uno di essi è la statua in questione. Wario si batte contro i membri dei Brown Sugar Pirates durante la sua avventura nella Kitchen Island, rubando ogni tesoro che poteva. Alla fine, Wario decise di entrare anche nel castello di Melassa, colmo di tesori. Quando Wario arriva al castello per rubare i tesori, rimane sorpreso scoprendo che Melassa è una donna. Dopodiché, la piratessa evoca un genio da una lampada magica, salta sulle sue spalle e insieme volano a mezz'aria, lanciando palle di fuoco a Wario. In seguito, Wario riesce a sconfiggere il genio, ma Capitan Melassa riesce a fuggire, al costo di far saltare in aria il suo stesso castello. La piratessa giura infine vendetta. Wario riesce a fuggire dal castello e trova la statua dorata della Principessa Peach. Nonostante ciò, Mario arriva e prende la statua. Wario, comunque soddisfatto dalla sua avventura e dai tesori guadagnati, riesce a chiedere un nuovo castello al genio in cambio di tutto il denaro guadagnato.

Capitan Melassa ritorna in Wario Land II. In questo gioco, Melassa forma un'altra banda di pirati, e li rinomina Black Sugar Pirates. Melassa e i suoi pirati invasero il castello di Wario, e rubarono tutte le sue ricchezze. Così, Wario torna alla Kitchen Island per riprendersi tutti i suoi tesori. Wario affronta Melassa varie volte durante la sua avventura. Nelle battaglie, la piratessa lancia bombe e cavalca dei mostri. Wario riesce però a batterla e riprendersi tutti i suoi tesori. Dopo questa sconfitta, Melassa sparisce dalle scene per un lungo periodo di tempo.

In Wario Land: The Shake Dimension, Capitan Melassa consegna a Wario l'Antica Sfera, uno strano manufatto che è in grado di teletrasportare chiunque dentro una dimensione parallela, la Shake Dimension. In realtà, Melassa vuole far ottenere a Wario un tesoro chiamato Sacco senza fondo, per poi rubarglielo. Durante il gioco, Melassa aiuta Wario vendendogli oggetti utili nel suo negozio, l'Emporio del Pirata.
Benchè in più occassioni essi si siano affrontati e rubati tesori a vicenda Melassa, sembra divertisi quando combatte contro Wario, benchè questo riesca sempre a sconfiggerla.

Wanda 
 è una fata buona, apparsa per la prima volta nel gioco giapponese per Super Famicom Mario & Wario. In questo gioco, il giocatore controlla Wanda utilizzando il mouse in dotazione per la console. Spostando Wanda e cliccando nel punto desiderato, il giocatore indica la direzione da seguire ai personaggi Mario, Peach e Yoshi, che non possono vedere a causa di un secchio che copre la loro testa messo su di loro da Wario.

Anche se il suo gioco di debutto non uscì fuori dal Giappone, Wanda riapparve in un altro gioco pubblicato internazionalmente, Wario's Woods, gioco rompicapo con protagonista Toad. In questo gioco, Wanda aiuta Toad ad eliminare le creature invadenti fornendogli delle bombe.

Regina Merelda 
La  è un personaggio di Wario Land: The Shake Dimension. Come suggerisce il nome, è la regina della Dimensione Shake. Merelda e i suoi fedeli servitori, i Merpini, vengono imprigionati dal malvagio Shake King e dalla sua ciurma di pirati, nel loro tentativo di impossessarsi del Sacco senza fondo. Nonostante tutto, uno dei Merpini di Merelda riesce a scappare ed arrivare nel mondo di Wario, dove lo incontra e gli chiede di liberare la Dimensione Shake e la Regina.

Rudy the Clown 
Rudy the Clown è il principale antagonista di Wario Land 3. Come il nome suggerisce, Rudy è un clown malvagio dalle dimensioni esagerate, con due mani fluttuanti che usa per attaccare. Wario venne attirato da Rudy nel mondo di Music Box, dicendogli di essere il dio di quel mondo. Inoltre convinse Wario a distruggere il sigillo che le creature del mondo avevano usato per imprigionarlo, promettendogli un sacco di tesori. Dopo aver spezzato il sigillo, Rudy apparve a Wario, attaccandolo e rivelando la sua vera natura. Wario ebbe la meglio e la maledizione del clown scomparve per sempre dal mondo di Music Box. Rudy ritorna come antagonista in Dr. Mario 64, dove lui e lo scienziato Mad Scienstein decidono di rubare le Megavitamine di Dr. Mario per curare la sua febbre.

Principessa Shokora 
La  è una principessa leggendaria che appare in Wario Land 4. Porta con sé una maledizione che la costringe ad avere l'aspetto di un gatto nero mutaforma. Durante il gioco, aiuta Wario vendendogli strumenti prima delle battaglie con i boss. Dopo la sconfitta della Golden Diva da parte di Wario, la maledizione su di lei scompare, e riassume il suo aspetto originale, che cambia in base al numero di tesori raccolti da Wario durante le sfide con i boss.

Golden Diva 
La Golden Diva è l'antagonista principale di Wario Land 4. È una gigantesca, fluttuante donna dorata, maledetta dalla sua stessa avidità, che l'ha trasformata in un orribile mostro. Indossa una maschera che nasconde il suo vero aspetto. È lei ad aver trasformato la Principessa Shokora in un gatto e ad avergli rubato il tesoro.

Gioiello Oscuro 
Il Gioiello Oscuro è l'antagonista principale Wario World. È un malvagio diamante fluttuante di colore nero, con dei tentacoli e un singolo occhio che spunta dal centro. Il Gioiello è animato dall'avidità. Quando Wario trova il gioiello, ignaro di tutto, lo deposita insieme agli altri tesori nei sotterranei del suo castello. Il Gioiello però si anima, distrugge il castello e trasforma tutti i suoi tesori in mostri. Durante la sua battaglia contro Wario, il Gioiello attacca lanciando raggi laser. Wario ha la meglio, e viene aiutato dai folletti durante la battaglia.

Graziano 
Graziano, conosciuto come Goodstyle in inglese e come  in giapponese, è l'alleato principale di Wario in Wario: Master of Disguise. È una bacchetta animata che Wario ruba al Conte Cannoli. Graziano aiuta Wario dandogli dei consigli, consentendogli di trasformarsi con diversi travestimenti e accompagnandolo per l'intera avventura. Durante il gioco, si copre che Graziano fu il primo membro della famiglia Cannoli e nacque in sicilia, che imprigionò la malefica Terrormisù dentro la Pietra del Desio. Dopodiché trasformò sé stesso in una potente bacchetta per assistere i guerrieri intenzionati a sconfiggere Terrormisù. Dopo che Wario riassembla i pezzi della Pietra del Desio e sconfigge Terrormisù, Graziano dona a Wario tutti i suoi tesori come ringraziamento.

Conte Cannoli 
Il Conte Cannoli, chiamato  in Giappone, è uno degli antagonisti di Wario: Master of Disguise. Originario della Sicilia, si è auto proclamato re dei ladri, ma nonostante tutto non è molto esperto, in quanto la sua abilità deriva dalla bacchetta Graziano. Grazie ai poteri della bacchetta ha assunto un'altra identità, chiamata Zefiro Argentato. Dopo aver perso la sua bacchetta, Cannoli utilizza dei macchinari sviluppati da lui per attaccare. Quando scopre che Wario vuole riunire i pezzi della Pietra del Desio, Cannoli si ricorda che è compito della sua famiglia tenere i pezzi separati, e comincia così a dare la caccia a Wario, cercando di tenere lontani i pezzi da lui. Alla fine, è costretto ad allearsi col suo eterno rivale e nemico, Carpaccio, nel tentativo di fermare Wario.

Carpaccio 
 è uno degli antagonisti di Wario: Master of Disguise. Carpaccio è un brillante alchimista che usa le sue doti per fare del male, diventando così uno dei ladri più esperti del mondo, aiutato dalla sua mente geniale e dalla sua ricchezza. I Carpaccio, avendo lavorato con la famiglia Cannoli per generazioni, hanno come loro il compito di evitare che la Pietra del Desio si ricomponga. Proprio per questo si allea col suo rivale Conte Cannoli per fermare Wario nel suo intento. Probabilmente muore dopo essere stato colpito da un fulmine scaturito da Terrormisù.

Terrormisù 
Terrormisù, conosciuta come  in Giappone, è un demone malvagio nato dal cuore malvagio di Blasone il faraone. Terrormisù venne imprigionata nella Pietra del Desio da Graziano molto tempo prima degli eventi di Wario: Master of Disguise. Quando Wario colleziona tutti i frammenti della Pietra, Terrormisù si libera e assume una forma gigantesca che ricorda la Principessa Peach. Durante la battaglia, indossa tre maschere diverse, che rappresentano diverse emozioni. Quando Wario sta per sconfiggerla, assume una forma più imponente e spaventosa. Dopo aver recuperato tutti i pezzi della Pietra del Desio, Terrormisù rivela la sua vera forma demoniaca. Nonostante tutto, Wario riesce a sconfiggerla una volta per tutte.

Blasone il faraone 
Blasone il faraone, è un antico faraone che con il suo cuore malvagio e consumato dall'avidità creò Terrormisù. Con lei fece un patto: lei gli disse che se avrebbe fatto morire di fame il suo popolo lei avrebbe esaudito il suo più grande desiderio, il faraone acconsentì, volendo l'immortalità. Il suo popolo fu sterminato dalla fame ma Terrormisù non mantenne il patto: il palazzo divenne una piramide che sprofondò nella sabbia. Il faraone continuò a vivere laggiù, senza più anima in compagnia di uno spirito invisibile. Viene distrutto da Wario nella missione 5, Quello spaccone del Faraone.

Serie di WarioWare

9-Volt 
 è un giovane fanatico della Nintendo. I minigiochi di 9-Volt sono tutti basati su videogiochi della Nintendo. Vive in una casa insieme a sua madre, 5-Volt, e il suo animaletto Fronk.

18-Volt 
 è il migliore amico di 9-Volt, anch'esso grande fan dei videogiochi. 18-Volt è altissimo e imponente, ma nonostante il suo aspetto ha solo due anni in più di 9-Volt e va ancora alla scuola elementare di Diamond City insieme a lui.

5-Volt 
 è la madre di 9-volt. Appare per la prima volta in WarioWare: Twisted!, anche se non ne viene dato un vero ritratto. Ella è sempre severa con il figlio e non tollera molte volte che questi giochi ai videogames a letto. Difatti in Game & Wario il minigioco Gamer consiste nel giocare a letto un titolo senza farsi vedere dalla mamma.

13-Amp 
13-Amp è una DJ e rapper adolescente con i capelli bianchi, che esordiò in WarioWare Gold. Quando 18-Volt la incontrò, si sfidarono in una gara tra rapper professionisti perché aveva rubato i giochi di un bambino, da cui lei perde. È molto fenomenale e determinata, e, come Jimmy, frequenta le discoteche, soprattutto se la ingaggiano come DJ.

Ashley 
 è una streghetta che vive in una tetra magione infestata dai fantasmi a Città Diamante insieme al simpatico diavoletto Red, apparsa per la prima volta in Touched!. Raramente sorride, in quanto ha una faccia inespressiva, e sembra nascondere un lato molto dolce e malinconico di sé sotto una spessa corazza di antipatia rendendola una tsundere a tutti gli effetti. Le uniche attività che le interessano sono la magia e il mescolare pozioni. Ha un'età imprecisata (intorno ai 9 anni per molti fan, 15 secondo le versioni internazionali dei giochi o addirittura 500 secondo il sito di WarioWare: Touched!), ha la caratteristica di far diventare i suoi capelli bianchi quando arrabbiata e dimostra spesso di essere molto minacciosa e pericolosa con le persone che la fanno arrabbiare. Red è invece tutto il contrario di lei: nonostante l'aspetto demoniaco è molto pacifico e amichevole, e i suoi passatempi preferiti sono andare alla ricerca di ingredienti per le pozioni di Ashley e punzecchiare la gente con il suo forcone. Le persone comuni lo chiamano semplicemente "tipo rosso", non comprendendo la sua natura demoniaca. Ha inoltre il potere di trasformarsi in oggetti inanimati come bacchette magiche o scope volanti, spesso utilizzati dalla padrona.
Ashley possiede un tema musicale cantato, divenuto così famoso da apparire perfino in Super Smash Bros. Brawl sia in inglese che in giapponese. La versione giapponese è quella inglese della canzone hanno una grande differenza: se la prima versione vuole mostrare quanto Ashley sia dolce, famosa e amichevole, la seconda vuole solo avvertire i giocatori di quanto lei sia pericolosa e malvagia.
Compare inoltre come assistente e trofeo in Super Smash Bros. for Nintendo 3DS e Wii U ed Ultimate.
Una curiosità: il primo di aprile del 2017 fu annunciato, nella versione giapponese di Nintendo Badge Arcade, uno spin-off di Warioware con protagonista una Ashley adolescente insieme a vari nuovi personaggi di nome Crazy Galaxy. Come si può supporre dalla data di annuncio, non era che un mero pesce d'aprile. Del gioco, a parte alcuni dettagli della trama e sui personaggi, non si sa nulla.

Dark Lord Hum Gree 
Il Dark Lord Hum Gree, è un gigantesco e bruttissimo demone, con una appetito insaziabile comparso in WarioWare Gold. È l'antagonista dello stage di Ashley, che lo sconfigge per nutrire il suo "animaletto demoniaco". Non ha avuto il doppiaggio nel gioco, e il nome è un gioco di parole, della parola inglese "hungry" cioè "fame".

Doris 1 
Doris 1, è una robot femmina casalinga creata dal Dr. Crygor che viene poi scartata, quando creerà Mike in Touched. Esordita in WarioWare Gold, viene poi ritrovata casualmente in una foresta dello stage di Crygor mentre lui e Mike raccoglievano funghi. Riconoscendo Crygor Doris lo insegue infuriata per averla rimpiazzata con un altro robot, ma successivamente viene perdonata e utilizzata come "secondo" robot casalingo.

Dribble and Spitz 
 e  sono due autisti di un taxi, sviluppato per loro dal Dr. Crygor, che ha l'abilità di andare ovunque. Dribble è un imponente bulldog antropomorfo con i capelli rossi, ma nonostante il suo aspetto intimidatorio è molto amichevole. Spitz è un gatto giallo antropomorfo che indossa degli occhialoni e una tuta da meccanico, e al contrario di Dribble è molto basso. Molto spesso finiscono per scortare a destinazione esseri come sirene o alieni, che dimenticano puntualmente di pagare la corsa.

Dr. Crygor
 è un bizzarro scienziato cyborg che produce svariate invenzioni, come la sua tuta criogenica, Mike, il robot karaoke che elimina la sporcizia, e una macchina per la dieta conosciuta come Kelorimetro. Ha cento anni, ed è il nonno di Penny Crygor. In WarioWare: Touched, finisce per sbaglio dentro la sua ultima invenzione e si fonde con una mela, che raddoppia le sue parti bioniche (2 braccia e 2 gambe robotiche invece che una sola, protesi facciale aggiunta sull'altro lato della testa) e le ricolora di rosa, rendendolo più potente e funzionale di prima. Questo cambiamento rimane anche in WarioWare: Smooth Moves, per poi venire ridisegnato più tardi in WarioWare D.I.Y. modificando il colore delle protesi da rosa a grigio e verde.

Fronk 
Fronk è una strana specie, di colore giallo e dai tratti squadrati. Diverse creature di questa specie compaiono costantemente in alcuni minigiochi e scene di intermezzo dei giochi della serie di WarioWare. 9-Volt ne possiede uno di nome Shaggy come animaletto da compagnia. Oltre alla verietà gialla di Fronk, c'è anche la varietà blu e rossa. Le loro facce cambiano da individuo a individuo. Sono anche molto piccoli, e sono spesso raffigurati mentre vengono calpestati, mangiati o calciati. Sono più piccoli di un penny.

Jimmy T.
 è un uomo con un grande parrucca afro di colore blu, fanatico della disco music a tal punto che esegue delle danze involontariamente nei momenti meno adatti. Jimmy frequenta sempre i locali notturni di Diamond City, come il Club Sugar. Da WarioWare: Twisted in poi, Jimmy viene visto frequentare i club insieme ai membri della sua famiglia, che condividono tutti la passione per la disco. In WarioWare: Smooth Moves, è raffigurato come una persona gentile e amante degli animali, in quanto cede il suo ombrello a un gattino durante la pioggia.

Kat and Ana 
 &  sono delle piccole gemelle ninja che vanno all'asilo. Kat ha i capelli viola con una coda di cavallo, mentre Ana ha i capelli arancioni con due codine. Ana è timida, mentre Kat è più coraggiosa ed è la sorella dominante, e si prende cura di lei. Le due vivono in una casa in stile giapponese antico, nel bel mezzo di una foresta e discendono dal clan ninja Iga. Hanno quattro animali da compagnia: Don il fagiano, Shadow il cane, Shuriken il falco e Nunchuck la scimmia. Kat & Ana fanno un'apparizione come Assistente e Trofeo in Super Smash Bros. Brawl. Il loro nome deriva dall'arma katana.

Lulu 
Lulu è una bambina di 4 anni originaria di Luxeville, comparsa per la prima volta in WarioWare Gold per Nintendo 3DS. Lei odia Wario più di qualunque altra cosa al mondo, per questo lo ostacola di continuo durante la modalità Storia. Vuole vendicarsi di lui, perché ha rubato, senza sapere niente, un vaso molto prezioso nelle sue parti che gli abitanti non riuscivano più a trovare, ma alla fine, ha fatto tutto questo per niente, perché loro le avevano già comprato un vasino più moderno dell'altro. Usa come arma una pistola ad acqua, è una gran dormigliona ed è un'abile arciere, nonostante la sua età.

Mike 
 è un personaggi introdotto in WarioWare: Touched! In questo gioco, i suoi minigiochi sono tutti incentrati all'uso del microfono del Nintendo DS. Mike è un robot karaoke creato dal Dr. Crygor con lo scopo di effettuare le pulizie di casa. Alla fine, la sua programmazione come robot karaoke prende il sopravvento su quella di robot pulitore. Come Ashley, Mike possiede un tema musicale cantato, che appare in Super Smash Bros. Brawl.

Mona 
 è una liceale con un lavoro part-time differente in ogni gioco. Sembra avere un'attrazione verso Wario, che crede sia cool. Mona ha la cattiva abitudine di essere sempre in ritardo, e per arrivare in fretta al lavoro utilizza il suo scooter ad alta velocità. Come lavori ha fatto la gelataia, la pizzaiola, la bassista, la cheerleader, la cuoca di fagottini e la reporter (a partire da Game & Wario). Il tema di Mona, Mona Pizza, tratto da WarioWare: Twisted, appare in Super Smash Bros. Brawl. Come visto in un trailer di WarioWare Gold sembra che da giovane sia stata compagna di allenamento di Young Cricket, per poi lasciare la strada delle arti marziali durante l'adolescenza.

Orbulon 
Orbulon è un alieno bianco di 2003 anni, con gli occhiali da sole, un ciuffo, il QI superiore a 500, dei pattini a rotelle e una navicella che ricorda un maiale, che è comparso in quasi tutti i giochi della serie dal primo gioco in poi. In tutte le sue comparse, è stato una vittima di incidenti o malintesi, successi a causa della sua sfortuna con la nave, o con altro. In WarioWare: Touched!, viene considerato da Ashley & Red un ingrediente per la zuppa che stava preparando la streghetta. Nello stesso gioco, compare anche come cameo nello schermo del titolo.

Penny Crygor 
Penny è una giovane liceale, nipote del Dr. Crygor, introdotta in WarioWare: Smooth Moves. È molto intelligente e ha intenzione di seguire le orme del nonno, dimostrando spesso di riuscire a batterlo intellettualmente avendo vinto una gara di invenzioni contro di lui. È caratterizzata da un paio di occhiali enormi e da un camice bianco, sostituito poi da una felpa rosa. In WarioWare DIY ha un ruolo più ampliato, introducendo il giocatore alla creazione di giochi, musica e fumetti, e si scopre inoltre che non sa disegnare.

Vanessa 
Vanessa è una cantante pop, coi capelli tinti di verde e i vestiti color porpora, rivale di Mona, comparsa esclusivamente in Touched. In passato, lei vinse tantissime volte un premio per la miglior cantante di Diamond City, finché, sapendo di essere stata battuta dal gruppo di Mona, viene accecata dalla gelosia e cominciò a darle la caccia. Alla fine dello stage, in uno dei concerti della rivale, ella scappò essendosi accorta di mandare delle pizze. In quel momento, Vanessa ebbe l'idea di travestirsi da Mona, in modo che torni ad avere popolarità, ma viene riconosciuta, e alla fine, insultata dal pubblico e cacciata dalle guardie della sicurezza.

Young Cricket 
 è un personaggio introdotto in WarioWare: Smooth Moves. È un giovane karateka praticante arti marziali allenato dal suo allenatore Master Mantis. Nonostante sia molto abile alle prove a cui viene sottoposto, sin dal suo debutto ha mostrato un'inconfondibile passione per i fagottini. Young Cricket appare in Super Smash Bros. Brawl come adesivo collezionabile e fa una breve comparsa in WarioWare D.I.Y. nella palestra di montaggio assieme al maestro, per poi tornare giocabile in Game & Wario e WarioWare Gold. Sembra sia stato un amico e compagno di allenamento di Mona da giovane.

Wario-Man 
 è l'alter-ego che Wario assume dopo essere stato per sbaglio scaraventato nella macchina gravitazionale del Dr. Crygor. Si trasforma nuovamente in WarioWare: Touched! dopo aver mangiato dell'aglio marcio nella speranza di curare la sua febbre. Wario-Man è anche lo Smash Finale di Wario in Super Smash Bros. Brawl, durante il quale i suoi attacchi vengono potenziati in modi diversi. Wario-Man indossa una tuta viola con delle teste d'aglio disegnate sopra, una maschera che gli copre metà della faccia e un mantello rosa.

Note 

Wario
Wario